Dobberphul ist der deutsche Name von vier Orten in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Dobberphul, ehemals im Kreis Cammin; siehe: Dobropole (Wolin)
 Dobberphul, ehemals im Kreis Greifenhagen; siehe: Dobropole Gryfińskie
 Dobberphul, ehemals im Kreis Königsberg Nm.; siehe: Dobropole (Trzcińsko-Zdrój)
 Dobberphul, ehemals im Kreis Pyritz; siehe: Dobropole Pyrzyckie